Carlton kan syfta på:

Australien 

 Carlton, Tasmanien, ort, Sorell, 
 Carlton, Victoria, ort, 
 Carlton, New South Wales, ort,

Storbritannien 

 North Carlton (ort), England, Lincolnshire, 
 Carlton, Richmondshire, 
 Carleton-in-Craven, ort, North Yorkshire, England, 
 Carlton, Selby, North Yorkshire, 
 Carlton (parish i Hambleton), North Yorkshire, 
 Carlton, Wharfedale, 
 Carlton, Leicestershire, 
 Carlton, Durham, 
 Carlton, Cambridgeshire, 
 Carlton, Bedfordshire – en ort i Bedfordshire, England
 Carlton, Nottinghamshire – en ort i Nottinghamshire, England
 Carlton, Rothwell – en ort i Leeds, West Yorkshire, England
 Carlton, Ryedale – en ort i Helmsley, Ryedale, North Yorkshire, England
 Carlton, South Yorkshire – en ort i Barnsley, South Yorkshire, England
 Carlton, Suffolk – en ort i Suffolk, England

USA 

 Carlton, Georgia, ort, Madison County, 
 Carlton, Minnesota, countyhuvudort, Carlton County, 
 Carlton (gruva), New Mexico, Santa Fe County, 
 Carlton, New York, stad i New York
 Carlton, Montana, ort, Missoula County, 
 Carlton, Oregon, ort, amhill County, 
 Carlton, Kansas

Andra 
 Pallas-Teatern